Gallur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallur (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Gallur (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar